Мелья — фамилия. Известные носители:
 Мелья, Виктор Уго (род. 1974) — чилийский футболист, нападающий. 
 Мелья, Пьер Франческо (1810—1883) — итальянский куриальный кардинал и папский дипломат.
 Мелья, Хулио Антонио (1903—1929) — кубинский революционер-коммунист, лидер студенческого движения, основатель и руководитель Коммунистической партии Кубы.